Endorf ist der Ortsname von

 Bad Endorf, Markt im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Endorf, Stadtteil von Sundern, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Endorf (Falkenstein), Ortsteil der Stadt Falkenstein/Harz in Sachsen-Anhalt
 Endorf (Laaber), Ortsteil des Marktes Laaber, Landkreis Regensburg, Bayern
 Endorf (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Endorf (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 deutscher Name der lothringischen Ortschaft Aboncourt (Moselle) in Frankreich
 Endorf (Sigriswil), Ortschaft in der Gemeinde Sigriswil, Kanton Bern, Schweiz